Seagram bezeichnet:
 Seagram, ehemaliger kanadischer Mischkonzern

Seagram ist der Name folgender Personen:
 Seagram (Rapper) (1970–1996), US-amerikanischer Rapper

 Edward F. Seagram (1873–1937), kanadischer Unternehmer und Politiker
 Henry Froude Seagram (1802–1843), britischer Gouverneur in Gambia
 Joseph E. Seagram (1841–1919), kanadischer Unternehmer, Politiker und Pferdezüchter
 Lisa Seagram (1936–2019), US-amerikanische Schauspielerin

sowie von
 Seagram (Rennpferd), neuseeländischer Galopper

Siehe auch:
 Seagram Building